

Nom de famille 

 Andrew Johns (né en 1974), joueur australien de rugby à XIII
 Andrew Johns (né en 1973), triathlète anglais
 Dave Johns (-), humoriste et acteur britannique ;
 Emmett Johns (1928-2018), intervenant social au Canada
 Glyn Johns (né en 1942) ingénieur du son britannique pour des chanteurs
 Glynis Johns (née en 1923) actrice dans des films américains (et britanniques)
 Gord Johns (né en 1969), homme politique canadien de Colombie-Britannique
 
 Jasper Johns (né en 1930), peintre américain
 Mervyn Johns (1899-1992), acteur britannique
 Paddy Johns (né en 1968), joueur irlandais de rugby à XV
 Sammy Johns (1946-2013), chanteur et compositeur américain 
 William Earl Johns (1893-1968), pilote de chasse et romancier britannique

Prénom 
 Digby Johns McLaren (1919-2004) géologue et paléontologue canadien
Johns Hopkins

Film 
 Johns, film de 1996

Bâtiment 
 L'hôtel Johns, ancien hôtel américain dans le comté de Keweenaw, au Michigan.

Articles connexes 

 Université Johns-Hopkins
 St John's College (Cambridge)

Homophones 
 Jones

Patronyme anglais